Racconto d'amore (Love Story) – film del 1944 diretto da Leslie Arliss
 Racconto d'amore – raccolta di poesie di Pier Antonio Quarantotti Gambini del 1965